RYR oder RyR steht für:

 Ryanair, eine irische Billigfluggesellschaft (ICAO-Code)
 Ryanodin-Rezeptor (Physiologie), eine Familie membranständiger Calciumionenkanäle

RYR